Třešňová může být:

 ulice
 Třešňová (Adamov)
 Třešňová (Bobnice)
 Třešňová (Bolatice)
 Třešňová (Boršov nad Vltavou)
 Třešňová (Brno)
 Třešňová (Bučovice)
 Třešňová (Čáslav)
 Třešňová (České Budějovice)
 Třešňová (Český Krumlov)
 Třešňová (Děčín)
 Třešňová (Divec)
 Třešňová (Dolní Břežany)
 Třešňová (Doubravčice)
 Třešňová (Dýšina)
 Třešňová (Frýdek-Místek)
 Třešňová (Habartov)
 Třešňová (Halže)
 Třešňová (Hradec Králové)
 Třešňová (Hrdějovice)
 Třešňová (Hořice)
 Třešňová (Choceň)
 Třešňová (Chotěboř)
 Třešňová (Ivančice)
 Třešňová (Jemnice)
 Třešňová (Jičín)
 Třešňová (Jistebnice)
 Třešňová (Kadaň)
 Třešňová (Kamenice)
 Třešňová (Kamenný Újezd)
 Třešňová (Karlovy Vary)
 Třešňová (Kolín)
 Třešňová (Kroměříž)
 Třešňová (Krupka)
 Třešňová (Liberec)
 Třešňová (Líbeznice)
 Třešňová (Loučeň)
 Třešňová (Lysá nad Labem)
 Třešňová (Lysice)
 Třešňová (Městec Králové)
 Třešňová (Měšice)
 Třešňová (Milovice)
 Třešňová (Mníšek)
 Třešňová (Moravská Třebová)
 Třešňová (Náchod)
 Třešňová (Nehvizdy)
 Třešňová (Nové Město nad Metují)
 Třešňová (Novosedlice)
 Třešňová (Olomouc)
 Třešňová (Opava)
 Třešňová (Orlová)
 Třešňová (Osoblaha)
 Třešňová (0strava)
 Třešňová (Písek)
 Třešňová (Píšť)
 Třešňová (Planá nad Lužnicí)
 Třešňová (Plzeň)
 Třešňová (Praha)
 Třešňová (Prostějov)
 Třešňová (Protivín)
 Třešňová (Průhonice)
 Třešňová (Radonice)
 Třešňová (Rychvald)
 Třešňová (Říčany)
 Třešňová (Samotišky)
 Třešňová (Slaný)
 Třešňová (Sokoleč)
 Třešňová (Strážnice)
 Třešňová (Stříbro)
 Třešňová (Suchohrdly)
 Třešňová (Štěnovice)
 Třešňová (Tachov)
 Třešňová (Třešť)
 Třešňová (Turnov)
 Třešňová (Únětice)
 Třešňová (Ústí nad Labem)
 Třešňová (Vejprnice)
 Třešňová (Votice)
 Třešňová (Vřesina)
 Třešňová (Zábřeh)
 Třešňová (Zlín)
 Třešňová (Zliv)

 imaginární obec
 Třešňová, název vsi proslavené v seriálu Chalupáři, ve skutečnosti natáčený v obci Višňová (okres Příbram)